Генри Бейкер Тристрам (; 1822—1906) — английский священник, путешественник и орнитолог.

Биография 

Тристрам родился в церковном приходе Эглингема в Нортумберленде, учился в Линкольн-колледже в Оксфорде. В 1846 году он был рукоположен в священники, однако, из-за туберкулёза был вынужден выезжать за границу. Он был секретарём губернатора Бермуд с 1847 по 1849 годы. Он исследовал Сахару и посетил в 1858 году Палестину. В 1863 и 1872 годах он вернулся туда и посвятил своё время естественнонаучным наблюдениям и определению библейских мест. В 1873 году он стал каноником Даремского собора. В 1881 году он снова отправился в Палестину, Ливан, Месопотамию и Армению. Затем он поехал в Японию к своей дочери Катерине Тристрам, которая была миссионеркой в Осаке.

Тристрам был соучредителем Британского союза орнитологов, а в 1868 году он стал членом Королевского общества. Его поездки и контакты позволили ему собрать обширную коллекцию чучел птиц, которую он продал .

Публикации 
The Great Sahara (1860),
The Land of Israel, a Journal of Travels with Reference to Its Physical History (1865),
The Natural History of the Bible (1867),
The Daughters of Syria (1872),
Land of Moab (1874),
Pathways of Palestine (1882),
The Fauna and Flora of Palestine (1884),
Eastern Customs in Bible Lands (1894),
Rambles in Japan (1895).

Почести 
Целый ряд видов птиц назван в честь Тристама, в том числе тристрамов длиннохвостый скворец, мизомела Тристрама (Myzomela tristrami), цветоед Тристрама (Dicaeum tristrami), тёмная качурка (Oceanodroma tristrami). Также переднеазиатская песчанка (Meriones tristrami) и род рыб семейства цихловых Tristramella названы в его честь. В дальнейшем он опубликовал первые научные описания таких видов птиц, как Otus insularis, кипрская славка и месопотамский воробей.

Примечания 

Орнитологи Великобритании
Путешественники Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Палестиноведы